Jacopo da Turrita, właściwie Torriti, mnich franciszkański ze Sieny, który w XIII wieku wskrzesił sztukę układania kamiennej mozaiki; uczeń Cimabue. Był autorem mozaik m.in. w katedrze w Sienie, kościele św. Jana na Lateranie.

Prowincja Siena
Włoscy ceramicy